De Schouw (tijdschrift), nationaalsocialistisch cultureel tijdschrift (1942-1945)
 De Schouw (uitgeverij), nationaalsocialistische Nederlandse uitgeverij (1941-1945), waaraan bovenstaand tijdschrift verbonden was